Lee Carter (darter), Brits darter
 Lee Carter (politicus), Amerikaans politicus